Stiege bezeichnet:

 ein altes Zählmaß (entspricht zwanzig Stück), siehe Stiege (Maßeinheit)
 einen Behälter, siehe Stiege (Behälter) 
 ein altes Salzmaß, siehe Stiege (Einheit)
 ein Längen- und Garnmaß, siehe Stiege (Längenmaß)
 schmale steile Holztreppe, in Österreich und der Schweiz generell für Treppe
 Adressangabe einer Wohnhausanlage mit mehreren Stiegenhäusern in Österreich, Teil der Hausnummer
 eine Steiganlage im Elbsandsteingebirge, siehe Sächsische Schweiz#Felsklettern
 Stiege (Harz), Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt

Stiege ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Stiege (1935–2020), deutscher Mathematiker, Informatiker und Hochschullehrer
 Heinrich Stiege (1895–1968), deutscher Offizier und Beteiligter an der Ermordung Karl Liebknechts
 Johann Gottlieb Stiege (1742–1806), deutscher Jurist und Oberbürgermeister von Kolberg; siehe: Johann Gottlieb Stieg
 Peter A. Stiege (1904–1973), deutscher Schauspieler

Siehe auch:

 Stieg, Steige
 Heilige Stiege
 Stige
 Stiegl, eine österreichische Brauerei